Tetragonopterus är ett släkte av fiskar. Tetragonopterus ingår i familjen Characidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Tetragonopterus